Stockberg ist der Ortsname von

 Stockberg (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Bärbroich von Bergisch Gladbach
 Stockberg (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Stockberg (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Stockberg bezeichnet folgende Erhebungen:
 Stockberg (Kanton St. Gallen), 1781 m, Berg im Kanton St. Gallen
 Stockberg (March),  ein Berg im Schweizer Bezirk March
 Stockberg (Schwarzwald), 1074 m, nordöstlich des Blauen im Schwarzwald, siehe Burg Stockburg